Plaats in Indonesië
 Tlangoh (Proppo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Tlangoh (Tanjungbumi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java